Sodaville – città della Contea di Linn, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Sodaville – nome in codice di un chip Intel